Ылыпынар (, буквально «тёплый источник») — название холма на месте древнего поселения (телля) в окрестностях озера Изник (Турция). Представляет собой холм высотой от 5 до 7 метров и диаметром около 200 метров. Место было населено начиная с эпохи позднего неолита и до раннего византийского периода.

Раскопки Ылыпынара проводила группа археологов Нидерландского института в Стамбуле под руководством Якоба Родденберга.

Посёлок был основан вблизи от родника. Он состоял из чуть более десяти прямоугольных домов площадью около 30 м², без внутренних стенок. С течением времени посёлок разрастался, в результате чего возникла сложная сеть улиц между домами.

Дома представляли собой мазанки (плетёные конструкции, обмазанные глиной), их каркас составляли шесты толщиной до 10 см. Среди домов попадались и другие, со стенами из саманного кирпича, однако со временем такие дома встречались всё реже и реже. Под некоторыми домами также сооружались деревянные основания для защиты от влаги. Необычно то, что внутри домов обычно располагались загоны для скота и складские помещения, тогда как печи всегда располагались снаружи здания.

На более поздних этапах на смену мазанкам постепенно приходят стены из саманного кирпича. Площадь основания этих зданий составляет в среднем 16 м², они были двухэтажными. На юго-западе и северо-западе археологического телля подобные здания были расположены на открытой местности. Геохимический анализ показывает, что в них по крайней мере периодически содержался скот.

По окончании этой фазы последовал короткий провал, в течение которого место не было населено, после чего возникло поселение с углублёнными в землю сезонными жилищами.

См. также 
 Культура Фикиртепе

Литература 
 Jacob Roddenberg (Hrsg.): The Ilipinar excavations
 Bd. 1: Five seasons of fieldwork in NW Anatolia, 1987-91. Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, Istanbul 1995. ISBN 90-6258-073-4
 Bd. 2, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, Istanbul 2001. ISBN 90-6258-094-7
 Bd. 3: Life and death in a prehistoric settlement in Northwest Anatolia. Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, Istanbul 2008. ISBN 978-90-6258-321-8
 Jacob Roddenberg / Songül Alpaslan-Roddenberg: Ilıpınar und Menteşe — Frühe Siedlungen in der östlichen Marmararegion, in Die ältesten Monumente der Menschheit. Ausstellungskatalog Karlsruhe, Theiss, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-8062-2072-8, S. 154—155.
 Sagona, Antonio and Paul Zimansky (2009). Ancient Turkey. Routledge: London & New York. ISBN 978-0-415-48123-6
 Cauwe, Nicolas, Pavel Dolukhanov, Janusz Kozlowski, Paul-Louis Van Berg (2007). Le Néolithique en Europe. Armand Colin: Paris. ISBN 978-2-2002-6620-2

Археология в Турции
Анатолийский неолит
Азия медного века
Европа медного века